Jerusalemkapelle steht für:
 Jeruzalemkapel Gouda, Provinz Südholland; Niederlande
 Jerusalemkapelle Olsztyn, Polen
 Kapelle Klein-Jerusalem, Willich, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Jerusalemkirche